Het zevende AFC Asian Cup vrouwen werd gehouden van 19 december tot en met 29 december 1989 in Hongkong. Het toernooi werd voor de tweede keer gewonnen door China door in de finale Chinees Taipei te verslaan.

Eerste Ronde

Groep A

Groep B

Eindronde

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe links
 RSSSF.com

Asian Cup vrouwen
Voetbal in 1989
Voetbal in Hongkong
Sportevenement in Hongkong